

Geografia 

 Misiones (província), Argentina
 Misiones (departamento), Paraguai

Desambiguação